Иван Димитров е български футболист, полузащитник.

Кратка биография 
Роден на 30 септември 1987 г. в София. Израства в инкубатора за таланти – Септември (София), докато учи в спортно училище.

Добрите му игри са забелязани от голям български мениджър, който му урежда да играе за третодивизионния аматьорски клуб ФК Траун (Австрия), където остава един сезон. Прибира се в България и отново играе за родния Септември, помагайки му да „изплува“ от Окръжните групи и така да се завърне във „В“ АФГ.

През годините, в които играе за Септември, учи в 57-о СОУ и тренира при Румен Стоянов.

Иван Димитров играе в Септември с още няколко от настоящите футболисти на Сливнишки герой – Цветомир Генов, Крум Георгиев, Христо Петров, Любомир Симеонов, а старши треньор в мъжката формация му е Красимир Трайков, който е в щаба на главния мениджър на сливничани Венцислав Рангелов.

По-късно бившият му треньор Румен Стоянов го привлича в редиците на ФК Марек (Дупница), където е треньор.

Играта му се характеризира с мощни пробиви по левия фланг.

Източници

Вижте също 
 ФК Сливнишки герой (Сливница)

Български футболисти
Футболисти на Сливнишки герой (Сливница)